Первый дивизион 1970 () — 26-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Русенборг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1970
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1970 году